Kreutz ist der Familienname folgender Personen:
 Adolf Kreutz (1822–1895), Unternehmer und Mitglied des Deutschen Reichstags
 Benedikt Kreutz (1879–1949), zweiter Präsident des Deutschen Caritasverbandes
 Cyprian Kreutz (1777–1850), russischer General
 Daniel Kreutz (* 1954), deutscher Politiker (Bündnis 90/Die Grünen)
 Ehrenreich Bogislaus von Creutz (~1670–1733), preußischer Staatsminister und Kabinettssekretär
 Estanislau Amadeu Kreutz (1928–2014), brasilianischer Bischof
 Erich Kreutz (1884–1943), deutscher Politiker
 Feliks Kreutz (1844–1910), polnischer Geologe und Rektor der Jagiellonen-Universität
 Franz Kreutz (1869–1939), deutscher Politiker (Zentrum)
 Hanns Kreutz (1892–1952), deutscher Pflanzenbauwissenschaftler
 Hans Kreutz (1926–1972), deutscher Politiker (SPD)

 Heinz Kreutz (1923–2016), deutscher Maler des Informel
 Henrik Kreutz (* 1938), deutscher Sozialanthropologe und Soziologe
 Hermann Kreutz (1931–2021), deutscher Kirchenmusiker
 Klaus-Bernd Kreutz (* 1957), deutscher Moto Cross- und Enduro-Profi
 Kurt Kreutz (1914–1974), deutscher Kommunist, Widerstandskämpfer in Dänemark
 Mieczysław Kreutz (1893–1971), polnischer Psychologe und Vertreter der Lwow-Warschau-Schule

 Olin Kreutz (* 1977), American-Football-Spieler
 Richard Kreutz (* 1997), deutscher Schauspieler
 Rudolf Jeremias Kreutz (1876–1949), böhmischer Journalist und Schriftsteller
 Ursula Kreutz (* 1969), deutsche Künstlerin
 Waltraud Kreutz-Gers (* 1959), deutsche Wissenschaftsmanagerin
 Wilhelm Kreutz (Historiker) (* 1950), deutscher Historiker
 Wilhelm Kreutz († 1944), Mitglied der Speyer-Kameradschaft

Kreutz ist der Name folgender Orte:
 Kreutz (Pommern), Wüstung in der Woiwodschaft Westpommern in Polen
 Kreutz, deutscher Name einer Stadt in Kroatien; siehe: Križevci (Kroatien)
 Kreutz-Schneefeld, Schneefeld im Viktorialand, Antarktika

Kreutz bezeichnet folgende Himmelskörper:
 Kreutz-Gruppe, die Bezeichnung einer Kometengruppe
 (3635) Kreutz, marsbahnstreifender Asteroid

Siehe auch:
 Creutz
 Kreitz
 Kreuz
 Groß Kreutz
 Klein Kreutz